Pieter van Foreest (1521-1597), Nederlands medicus
Pieter van Foreest (1845-1922), Nederlands politicus